Julian-Maurice Derstroff (Zweibrücken, 1992. január 5. –) német korosztályos válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Borussia Dortmund II játékosa.

Statisztika

Klubcsapataiban

Források

Külső hivatkozások 
 
 Profilja a kicker.de-n
 Statisztikája a transfermarkt.com-on

Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
1992-ben született személyek
Élő személyek